Yilgarnia currycomboides is een spinnensoort in de taxonomische indeling van de bruine klapdeurspinnen (Nemesiidae).

Yilgarnia currycomboides werd in 1986 beschreven door Main.

Nemesiidae